Kauter bezeichnet
 ein chirurgisches Instrument, das zur Kauterisation von Gewebe verwendet wird

Kauter ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kauter (1905–1985), Schweizer Agrarwissenschaftler
 Bernhard Kauter (* 1942), Schweizer Winzer, Degenfechter und Vermessungsingenieur
 Christian Kauter (* 1947), Schweizer Manager und Degenfechter
 Fabian Kauter (* 1985), Schweizer Degenfechter und Musiker
 Kurt Kauter (1913–2002), deutscher Schriftsteller
 Michael Kauter (* 1979), Schweizer Degenfechter
 Vincent Kauter (* 1984), Schweizer Degenfechter und Regionalpolitiker
 Werner Kauter (1921–1988), Schweizer Fabrikant

Siehe auch:
 Kauder